Илья́ Фролов:
 Фролов, Илья Антонович (1915—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Фролов, Илья Михайлович (род. 1984) — российский спортсмен (современное пятиборье), многократный чемпион мира и Европы.
 Фролов, Илья Степанович (1808—1879) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, сенатор.